Marguerite Cousinet (1886-1970), sculptrice française ;
 Roger Cousinet (1881-1973), pédagogue français.